Національна ліга В 1996—1997 — 50-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став СК «Герізау».

Регламент 
Згідно регламенту у лізі виступало 12 клубів. Турнір проходив у три етапи: на першому команди провели між собою по дві гри. На другому у двох групах визначили найкращу вісімку, що у плей-оф виявила чемпіона Ліги. Найгірша четвірка у втішному раунді виявила невдаху що вибув до першої Ліги.

Перший етап

Другий етап

1 - 6 місця

7 - 12 місця

Плей-оф

Втішний раунд

1 раунд 
 Женева-Серветт — Ажуа 3:2 (3:7, 5:3, 0:5 тех.поразка, 5:2, 4:3)
 Ольтен — ХК Люцерн 3:1 (3:2, 1:5, 2:1, 4:2)

2 раунд 
 ХК Люцерн — Ажуа 3:1 (1:6, 1:0, 8:2, 3:0)

Джерела 
 Сезон 1997   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1996 у швейцарському спорті
1997 у швейцарському спорті